Schlacht bei Wesenberg steht für:

 Schlacht bei Wesenberg (1268) zwischen deutschen und dänischen Rittern und einem russischen Heer
 Schlacht bei Wesenberg (1704) zwischen schwedischen und russischen Truppen